La saga d'Olaf Tryggvason (Óláfs saga Tryggvasonar en vieux norrois) peut désigner différents textes de littérature médiévale contant la vie d'Olaf Tryggvason, roi de Norvège de 995 à 1000 sous le nom d'Olaf  de Norvège. 

Les textes suivants font partie des sagas royales :
 Óláfs saga Tryggvasonar par Oddr Snorrason ;
 Óláfs saga Tryggvasonar par Gunnlaugr Leifsson ;
 Óláfs saga Tryggvasonar  de l'Heimskringla de Snorri Sturluson ;
 Óláfs saga Tryggvasonar en mesta ou La grande saga d'Olaf Tryggvason ;
 Óláfs saga Tryggvasonar dans le Flateyjarbók (une version de la précédente).

Olaf Tryggvason